Bévéziers ist der Name mehrerer U-Boote der französischen Marine:

 Bévéziers (Q 179), ein Boot der Agosta-Klasse im Zweiten Weltkrieg, 1942 von britischen Flugzeugen versenkt
 Bévéziers (S 621), ein Boot der Agosta-Klasse, 1977 in Dienst gestellt und 1998 stillgelegt